Чемпіонкою 2012 року була Серена Вільямс. Вона відстояла свій титул, здолавши у фіналі Вікторію Азаренко 7-5, 6-76-8, 6-1.

Через травму плеча з турніру знялася Марія Шарапова. Переможниця Вімблдону 2013 Маріон Бартолі вирішила завершити тенісну кар'єру.

Україну на турнірі представляли Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Леся поступилася в першому колі Луціє Шафаровій. Еліна в першому колі перемогла Домініку Цібулкову, але в другому колі програла Крістіні Макгейл.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (чемпіонка)
  Вікторія Азаренко (фінал)
  Агнешка Радванська (четверте коло)
  Сара Еррані (друге коло)
  Лі На (півфінал)
  Каролін Возняцкі (третє коло)
  Петра Квітова (третє коло)
  Анджелік Кербер (четверте коло)
  Єлена Янкович (четверте коло)
  Роберта Вінчі (чвертьфінал)
  Саманта Стосур (перше коло)
  Кірстен Фліпкенс (перше коло)
 Ана Іванович (четверте коло)
 Марія Кириленко (третє коло)
  Слоун Стівенс (четверте коло)
 Сабіне Лісіцкі (третє коло)

<ol start="17">

 Домініка Цибулькова (перше коло)
 Карла Суарес Наварро (чвертьфінал)
 Сорана Кирстя (друге коло)
 Надія Петрова (перше коло)
 Симона Халеп (четверте коло)
 Олена Весніна (друге коло)
 Джеймі Гемптон (третє коло)
 Катерина Макарова (чвертьфінал)
 Кая Канепі (третє коло)
 Алізе Корне (третє коло)
 Світлана Кузнецова (третє коло)
 Мона Бартель (друге коло)
 Маґдалена Рибарікова (перше коло)
 Лора Робсон (третє коло)
 Клара Закопалова (перше коло)
 Анастасія Павлюченкова (третє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2013
2013 у тенісі